La Cieneguita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cieneguita, Jalisco, Arandas, 
 La Cieneguita, Chihuahua, 
 La Cieneguita, Guanajuato, León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar